

Nome proprio
Catarina – variante del nome proprio di persona Caterina

Cognome
Lucas Catarina – tennista monegasco

Geografia
Catarina – comune del Brasile nello stato del Ceará
Catarina – comune del Guatemala nel Dipartimento di San Marcos
Catarina – comune del Nicaragua nel Dipartimento di Masaya
Catarina – census-designated place degli Stati Uniti d'America, situato nella contea di Dimmit, Texas

Altro
Catarina – cultivar di peperoncino della specie Capsicum annuum
Catarina – ciclone tropicale che ha colpito il Brasile nel 2004
Catarina – ciprinodonte endemico della zona di Nuevo León in Messico